Nushagak steht für:
 Nushagak (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Nushagak River, einen Fluss in Alaska
 Nushagak Bay, eine Bucht der Bristol Bay in Alaska
 Nushagak Hills, einen kleinen Gebirgszug in Alaska
 Nushagak-Halbinsel, eine Halbinsel in Alaska
 HD 17156, ein Stern im Sternbild Cassiopeia